Михаи́л Тимоше́нко:
 Тимошенко, Михаил Данилович (1885 — ок. 1938) — религиозный деятель, сопредседатель Союза русских баптистов, писатель.
 Тимошенко, Михаил Кузьмич (1913—1990) — Герой Советского Союза.